Лас Транкитас има више значења:

 Лас Транкитас, Ринкон де Балтазарес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Транкитас, Лик. Енрике Кастро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Транкитас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Транкитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Транкитас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Транкитас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Транкитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Транкитас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Транкитас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику